Фракийское море — гидроним. Может означать:

 Фракийское море — северная часть Эгейского моря.
 Фракийское море — одно из названий Эгейского моря.
 Фракийское море —  одно из названий Мраморного моря.

Примечания